Polkinghorne ist der Familienname folgender Personen:

 Clare Polkinghorne (* 1989), australische Fußballspielerin
 John Polkinghorne (1930–2021), britischer Physiker und anglikanischer Theologe